Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Анніка Бек виграла титул, у фіналі перемігши Барбору Заглавову-Стрицову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2014
2014 у люксембурзькому спорті